Трес Пикос има више значења:

 Трес Пикос (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пикос (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пикос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пикос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пикос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пикос (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику